Благове́щенская площадь — название площадей в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Благовещенская площадь — площадь в Нижнем Новгороде.
 Благовещенская площадь — название площади Труда в Санкт-Петербурге до 1918 года.
 Благовещенская площадь — название площади Батенькова в Томске до 1926 года.

Украина 
 Благовещенская площадь — площадь в Харькове (в 1919—2012 годах — площадь Карла Маркса).

См. также 
 Благовещенская улица (Вологда)
 Благовещенский мост (значения)
 Благовещенский переулок